Аврикула может означать:

 Аврикула (лыщак) — вид травянистых растений рода Первоцвет.
 (1231) Аврикула — астероид внешней части главного пояса, который был обнаружен 10 октября 1931 года немецким астрономом Карлом Вильгельмом Рейнмутом.